Сельмас:

 Сельмас — город в Иране, в остане Западный Азербайджан.
 Сельмас — шахрестан в составе иранского остана Западный Азербайджан.